Seehorn (Berchtesgadener Alpen), 2321 meter hoge berg op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk
 Seehorn (Walliser Alpen) 2439 meter hoge berg in Zwitserland

Zie ook 
 Rhea Seehorn, Amerikaans actrice